Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Kirmayr e Cássio Motta che hanno battuto in finale Robin Drysdale e John Feaver 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)
 José Luis Clerc /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 José Higueras /  Terry Moor (quarti di finale)
 Paolo Bertolucci /  Ismail El Shafei (primo turno)

 Robin Drysdale /  John Feaver (finale)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (Campioni)
 Iván Molina /  Jairo Velasco, Sr. (semifinali)
 Yannick Noah /  Pascal Portes (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1979